AZ er en fodboldklub fra den hollandske by Alkmaar. AZ Alkmaar spiller i Æresdivisionen og blev stiftet i 1967 som AZ'67, men klubben skiftede nogle år efter navn til AZ Alkmaar. Klubbens hjemmebane hedder AFAS Stadion.

Klubben har vundet det nationale mesterskab to gange, i sæsonerne 1980–81 samt 2008-09, sølvmedaljer fra 2005-06 og bronze fra 2004–05. Det er også blevet til tre sejre i den hollandske pokalturnering.

AZ Alkmaar har deltaget i UEFA Cuppen, hvor de i sæsonen 1981–82 nåede finalen, som dog blev tabt til engelske Ipswich Town. I 2004–05 nåede klubben semifinalen, hvor den tabte til de senere vindere fra CSKA Moskva.

Klubbens præsident hedder Dirk Scheringa, og træneren er Gertjan Verbeek.

Historie 
Fra 1948 til 2006 havde klubben hjemmebane på Alkmaarderhout som havde plads til 8.419 tilskuere.

Danske spillere 
 Kristen Nygaard (1973-1982)
 Kenneth Perez (1999-2006)
 Simon Busk Poulsen (2007-2012) (2014-2015)
 Peter Vindahl Jensen (2021-)

Spillertrup

Referencer

Eksterne henvisninger 

 AZ Alkmaars officielle hjemmeside 

 
Fodboldklubber i Nederlandene
Etableret i 1967